Druckerei Bern steht für:

 Obere Druckerei (Bern)
 Obrigkeitliche Druckerei (Bern)